Vyacheslav Igorevich Sinkevich (en ), né le  à Novossibirsk, est un nageur russe en activité, spécialiste des épreuves de la brasse.

Biographie 
En 2012, il participe aux Jeux Olympiques de Londres où il échoue aux portes de la finale du  brasse. Lors du relais 4 ×  4 nages, il termine à la  avec l'équipe de Russie.

En novembre de la même année, il va se distinguer pour la première fois au niveau international, en remportant le titre sur  brasse lors Championnats d'Europe en petit bassin à Chartres. 
Puis en décembre, lors des Championnats du monde en petit bassin à Istanbul, il glane la médaille de bronze sur le  brasse et la médaille d'argent sur le relais 4 ×  4 nages en compagnie de Stanislav Donets, Nikolay Skvortsov et Vladimir Morozov.

Palmarès

Championnats du Monde 
Petit bassin
 Championnats du monde en petit bassin 2012 à Istanbul () :
  Médaille de bronze sur  brasse
  Médaille d'argent au titre du relais 4 ×  4 nages

Championnats d'Europe 
Petit bassin
 Championnats d'Europe en petit bassin 2011 à Szczecin () :
  Médaille d'argent sur  brasse
 Championnats d'Europe en petit bassin 2012 à Chartres () :
  Médaille d'or sur  brasse

Références

Liens externes 
  Fiche d'identié de Viatcheslav Sinkevich sur the-sports.org

Naissance en novembre 1991
Naissance à Novossibirsk
Nageur russe
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012